Група Е квалификација за Европско првенство у фудбалу 2016. састојала се од шест репрезентација: Енглеска, Швајцарска, Словенија, Естонија, Литванија и Сан Марино.

Репрезентације Енглеске и Швајцарске су као првопласиране и другопласиране репрезентације избориле директан пласман на првенство, док је као трећепласирана у групи у бараж отишла репрезентација Словеније.

Табела

Резултати

Стрелци 

7 голова

  Вејн Руни

6 голова

  Дени Велбел

  Миливоје Новаковић

4 гола

  Џердан Шаћири

3 гола

  Тио Валкот
  Хари Кејн

  Јосип Дрмић

  Харис Сеферовић

2 гола

  Рахим Стерлинг
  Рос Баркли
  Џек Вилшер

  Сергеј Зењов
  Арвидас Новиковас
  Федор Черних

  Боштјан Цесар
  Нејц Печник
  Фабијан Шер

1 гол

  Алекс Окслејд-Чејмберлен
  Андрос Таунсенд
  Фил Јагјелка
  Атс Пурје
  Константин Васиљев
  Дејвидас Матулевичијус
  Лукас Спалвис
  Саулијус Миколијунас
  Матео Витајоли

  Андраж Струна
  Бранко Илић
  Валтер Бирса
  Дејан Лазаревић
  Јосип Иличић
  Кевин Кампл
  Роберт Берић
  Адмир Мехмеди
  Блерим Џемаили

  Брел Емболо
  Валентин Стокер
  Гехан Инлер
  Гранит Џака
  Ерен Дердијок
  Јоан Џуру
  Михаел Ланг
  Пајтим Касами

Аутогол

  Џордан Хендерсон (против Словеније)
  Рагнар Клаван (против Швајцарске)

  Алесандро Дела Вале (против Енглеске)
  Кристијан Броли (против Енглеске)

2 аутогола

  Гједријус Арлаускис (против Енглеске и Швајцарске)

Види још 
 Квалификације за Европско првенство у фудбалу 2016.
 Европско првенство у фудбалу 2016.

Референце

Спољашње везе 
 Квалификације за Европско првенство у фудбалу 2016 — група Е на -{Uefa.com}-

Г